Ольденбургский, Пётр: Пётр I (великий герцог Ольденбургский) (1755—1829) — принц-регент Ольденбургский и великий герцог Ольденбургский под именем Петра I.
 Пётр II Ольденбургский (1827—1900) — великий герцог Ольденбургский
 Ольденбургский, Пётр Георгиевич  (1812—1881) — российский военный и государственный деятель
 Ольденбургский, Пётр Александрович  (1868—1924) — первый муж великой княгини Ольги Александровны